

Carriera
Figlio dell'ex-difensore nonché leggenda del West Ham Alvin Martin, ha giocato nelle giovanili del Tottenham, del West Ham e del Wimbledon FC. Nel 2004 è stato comprato dal MK Dons e nel 2006 dal Liverpool che lo ha successivamente dato in prestito all'Accrington Stanley e per due volte al Leicester City.

Ha giocato anche nelle Nazionali giovanili dell'Inghilterra.

Esordisce in Premier League all'età di trentatré anni con la maglia del West Ham il 30 novembre 2019, nel derby giocato (e vinto) contro il Chelsea allo Stamford Bridge.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 10 settembre 2016.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Leicester City: 2008-2009

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori inglesi